Philipp Matthäus Hahn (Philipp Matthaeus Hahn; ur. 25 listopada 1739 w Scharnhausen (obecnie dzielnica Ostfildern), Księstwo Wirtembergii, zm. 2 maja 1790 w Echterdingen (obecnie dzielnica Leinfelden-Echterdingen)) – niemiecki wynalazca.

Skonstruował w 1773 roku pierwszy dobrze działający arytmometr, wykorzystujący koncepcję Leibniza. Hahn produkował i sprzedawał swoje maszyny aż do śmierci. Jego dwaj synowie i szwagier, Johann Christopher Schuster, kontynuowali produkcję we Francji od 1820 roku, gdy manufaktura niemiecka splajtowała.

Bibliografia 
 Philipp Matthäus Hahn: Kurze Beschreibung einer kleinen beweglichen Welt-Maschine. Faksimile-Neudruck der wiederentdeckten Ausgabe Konstanz, Lüdolph, 1770. Herausgegeben von Reinhard Breymayer. Mit einem Geleitwort von Alfred Munz. Tübingen : Noûs-Verlag Thomas Leon Heck, 1988
 Philipp Matthäus Hahn: Hinterlassene Schriften. Hrsg. von Christoph Ulrich Hahn. 1828
 Philipp Matthäus Hahn; Jakob Friedrich Klemm: Etwas zum Verstand des Königreichs Gottes und Christi („Fingerzeig“) * samt einem Auszug aus dem „Theologischen Notizbuch“ von Philipp Matthäus Hahn mit neun ausgewählten Abhandlungen aus dem zeitlichen Umfeld der Epheserbriefauslegung von 1774. Hrsg. von Walter Stäbler. Stuttgart : Verein  für württembergische Kirchengeschichte c/o Landeskirchliches Archiv Stuttgart 2016,  (= Kleine Schriften des Vereins für württembergische Kirchengeschichte, Nr. 20) [Lektorat: Reinhard Breymayer.]
 Philipp Matthäus Hahn 1739–1790. Pfarrer, Astronom, Ingenieur, Unternehmer. Teil 1: Katalog. Teil 2: Aufsätze, Stuttgart : Württembergisches Landesmuseum Stuttgart 1989
 Walter Stäbler: Pietistische Theologie im Verhör. Das System Philipp Matthäus Hahns und seine Beanstandung durch das württembergische Konsistorium. Stuttgart: Calwer Verlag, 1992,  (Ev.-Theologische Dissertation: Universität Münster in Westfalen 1990).
 Günther Schweizer: Familie, Vorfahren und Verwandte von Philipp Matthäus Hahn. Pfarrer, Astronom, Ingenieur und Unternehmer. 1739–1790. Herausgegeben vom Förderverein Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen e. V., Tübingen: Prof. Dr. Günther Schweizer, 2006,  (= Schriftenreihe des Fördervereins Stadtmuseum Leinfelden-Echterdingen e. V., Bd. 2).

Niemieccy wynalazcy
Urodzeni w 1739
Zmarli w 1790